Форт-Брэгг ():
 Форт-Брэгг (Калифорния).
 Форт-Брэгг (Северная Каролина).